Kahan ist der Familienname folgender Personen:

 Bente Kahan (* 1958), norwegische Schauspielerin und Musikerin
 Hans Kahan (1897–n/a), österreichisch-britischer Schriftsteller und Lektor
 Jitzchak Kahan (1913–1985), israelischer Jurist und Richter
 Louis Kahan (1905–2002), australischer Künstler österreichischer Herkunft 
 Steve Kahan (* 1930), US-amerikanischer Schauspieler
 William Kahan (* 1933), kanadischer Mathematiker und Informatiker

Kahan steht für:
 Kahan, Langtrompete, siehe Kombu (Trompete)
 Kahan (Ort), Dorf in der Ukraine (Oblast Sumy, Rajon Putywl)

Siehe auch:
 Kahana, Begriffsklärung
 Kahane, Begriffsklärung